1-я стрелковая дивизия — воинское соединение Русской императорской армии и Вооружённых сил СССР.
 1-я стрелковая дивизия — стрелковое формирование Русской императорской армии.
 1-я Туркестанская стрелковая дивизия (РККА)
 1-я стрелковая дивизия (формирования 1939 года) — соединение РККА, в том же году переформирована в 1-ю мотострелковую дивизию
 1-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — соединение РККА, сформирована в 1942 году.
 1-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — соединение РККА, сформирована в 1943 году.
 1-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР.
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (1-го формирования)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (2-го формирования)